Sabou steht für:

 Sabou (Burkina Faso), Gemeinde und Departement in der Region Centre-Ouest, Provinz Boulkiemdé, Burkina Faso
 Sabou (Rotuto), Aldeia im Suco Rotuto, Gemeinde Manufahi, Osttimor